Säffle eller Seffle kan syfta på:

Säffle kommun – kommun i Värmland
Säffle – en tätort i Säffle kommun i Värmland
 Säffle distrikt – ett distrikt i Säffle kommun och Värmlands län 2016–
Säffle köping – tidigare administrativ köping i Sverige 1882–1951
Säffle stad – tidigare administrativ stad i Sverige 1951–1971
Säffle församling – en församling i Säffle pastorat i Västra Värmlands kontrakt i Karlstads stift 1911–
Säffle kyrka – kyrkobyggnad i Sverige
 Säffle kanal – en kanal i Sverige mellan Vänern och Glafsfjorden
Sefflemotorn – en motor tillverkad i Säffle
 Gunnar "Säffle" Andersson - svensk fotbollsspelare